Calle 110 se refiere a los siguientes términos:

Calle 110 (Manhattan)
Calle 110 (línea de la Avenida Lexington)